

En économie 

Voir aussi :

En droit 
demande incidente

En psychanalyse
expérience de satisfaction

En sciences naturelles 
demande biologique en oxygène
demande chimique en oxygène

Œuvres littéraires et artistiques 
Une demande en mariage (pièce de Anton Tchekov)
Demande à la poussière (roman de John Fante)
Demande à la poussière (film de Robert Towne)

Voir aussi